Gary Moore peut désigner :
 Gary Moore (1952-2011), un guitariste et chanteur britannique ;
 Garry Moore (1915-1993), un humoriste et animateur de télévision américain.